Berndorff ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Berndorff (* 1982), österreichischer Schauspieler
 Elvira Berndorff (um 1934–2018), deutsches Model, Schauspielerin und Fotografin
 Emil Berndorff (1892–1977), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Hans Rudolf Berndorff (1895–1963), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Max Berndorff (1878–1948), deutscher Beigeordneter in Köln, siehe Max-Bruch-Straße 8

Siehe auch:
 Berndorf
 Bernsdorff